Рибари су људи који се баве риболовом и углавном од тога живе.

Рибари такође могу бити:

 Рибари (птице), породица птица

или:

 Рибари (Шабац), насеље у општини Шабац, Република Србија
 Рибари (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Рибари (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Рибари (Карловац), насеље у саставу града Карловца, Кордун, Република Хрватска